Szybka kolej miejska
 Szybka Kolej Miejska (przedsiębiorstwo)
 Szybka Kolej Miejska w Warszawie